Testify ("testimoniare" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Testify  – raccolta dei The Damned del 1997
Testify  – singolo dei Rage Against the Machine del 2000, dall'album The Battle of Los Angeles
Testify  – album di Phil Collins del 2002
Testify  – singolo di Common del 2005, dall'album Be
Testify  – album dei P.O.D. del 2006